Gli Alla Bua (scritto anche Αλλα βυα in grico) nascono nel 1990, come un gruppo di musica popolare, in particolare salentina come la pizzica.

Storia 
I fondatori furono: 
 Tiziana Valentini, voce
 Umberto Panico, suonatore di armonica a bocca tricasino 
 Luigi Toma detto Gigi, tamburello e voce
 Bruno Spennato, voce
 Lamberto Probo, suonatore di tamburello e voce
 Donatello Pisanello, all'epoca chitarrista
  
Il primo album Stella Lucente, autoprodotto, risale al 1999 con una prevalenza di brani tradizionali.

L'album successivo porta lo stesso nome del gruppo Alla Bua ed è prodotto dalla casa discografica Etnosphere. Nella band vi è l'ingresso di giovani artisti come il flautista Pierpaolo Sicuro, compositore dei loro brani fino al 2010, con il seguente album Limamo, che presenta prevalentemente brani d'autore, ad eccezione dei pezzi Quant'ave e Caddhrina e una cover di Dolcenera di Fabrizio De André. Nel 2007 hanno autoprodotto il loro quarto album dal titolo Saratambula. Nell'estate del 2010 gli Alla Bua hanno ricevuto, da parte dell'Amministrazione Comunale di Alliste (LE), il PREMIO KALLISTOS, con la motivazione di rappresentare l'eccellenza della musica popolare salentina nel mondo.

Formazione attuale 
 Luigi Toma detto Gigi, tamburello e voce
 Irene Toma, voce e oboe
 Fiore Maggiulli, tamburello e voce
 Emanuele Massafra, violino
 Dario Marti, chitarra
 Francesco Coluccia, fisarmonica

Note

Collegamenti esterni